Сергей Обручев:
 Обручев, Сергей Владимирович (1891—1965) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР (1953).
 Обручев, Сергей Николаевич (1891—1916) — штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка, герой Первой мировой войны.